Machairasaurus leptonychus — вид ящеротазових динозаврів родини овірапторових (Oviraptoridae), який існував наприкінці крейдяного періоду (72 млн років тому) на території сучасного Китаю.

Історія відкриття 
Викопні рештки динозавра виявлено під час розкопок китайсько-канадської експедиції 1988 та 1990 року у відкладеннях формації Баян Мандагу у провінції Внутрішня Монголія. Було знайдено рештки двох особин. Нові рід та вид описані у 2010 році з голотипу IVPP V15980 (кістки обидвох передніх кінцівок і фрагмент задньої кінцівки) і паратипу IVPP V15980 (хребці, ребра, елементи кінцівок). Авторами досліджень були Філіп Кюррі, Ніколас Лонгріч і Дун Чжимін. Вид окреслений до підродини Ingeniinae родини овірапторових (Oviraptoridae).

Опис 
Невеликий двоногий динозавр завдовжки 1,5 м. На передніх кінцівках були довгі кігті, яки використовувались для викопування корінців із землі.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує родинні зв'язки, згідно з Lamanna, M. C.; Sues, H. D.; Schachner, E. R.; Lyson, T. R. (2014):

Примітки 

Овірапторові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2010